I powstanie niewolników na Sycylii (138 p.n.e.–132 p.n.e.)
 II powstanie niewolników na Sycylii (103 p.n.e.–100 p.n.e.)

Zobacz też: 
Powstanie Spartakusa